Ово је списак земаља према очекиваној дужини живота у тренутку рођења, просечан број година које ће проживети група људи рођених исте године, уколико морталитет у свим узрастима остане константан у будућности. Сваки ред у табели приказује вредност на нивоу целокупне популације, као и мушку и женску компоненту просека. На списку се налази и неколико несуверених ентитета. Цифре одражавају како квалитет здравствене заштите у наведеним земљама, тако и остале факторе укључујући и ратове који су у току и ХИВ и СИДА инфекције. Цифре су узете из публикације -{World Factbook 2009}- коју је објавила ЦИА и из ревизије извештаја Уједињених нација о светској популацији у периоду од 2005. до 2010. године која је објављена 2006. године. У списку који су објавиле Уједињене нације приказане су само државе, односно територије које су 2007. године имале популацију од 100.000 и више људи.

Очекивана дужина живота у тренутку рођења на светском нивоу је 67,2 године (65 година за мушкарце и 69,5 година за жене) за период од 2005. до 2010. године, према публикацији -{World Population Prospects 2006 Revision}- коју су објавиле Уједињене нације, односно 66,57 година (64,52година за мушкарце и 68,76 година за жене) за 2009. годину према публикацији -{World Factbook 2009}- коју је објавила ЦИА.

Многе земље које се налазе на дну списка, конкретно Свазиленд, Ангола, Боцвана, Лесото, Зимбабве, Јужноафричка Република, Намибија, Замбија, Малави, Централноафричка Република, Мозамбик, и Гвинеја Бисао, имају проблем са високим процентом ХИВ односно СИДА инфекција, са преваленцом одраслих у границама од 10% до 38,8%. У земљама са проблемом високе смртности новорођенчади, очекивана дужина живота у тренутку рођења ће бити нижа, па не осликава коректно очекивану дужину живота особе која је преживела своју прву годину живота.

Списак Уједињених нација

Списак Централне обавештајне агенције (процене за 2009.)

Види још 
 Списак европских земаља према очекиваној дужини живота

Референце

Спољашње везе 
 Life expectancy trends interactive graph 

Демографија